Florida, az Amerikai Egyesült Államok egyik délkeleti állama

Földrajzi helyek
 Amerikai Egyesült Államok
 Florida, terület Colorado államban
 Florida, terület Indiana államban
 Florida, város Massachusetts államban
 Florida, lakatlan település Missouri államban
 Florida, város New York államban, Montgomery megyében
 Florida, település New York államban, Orange megyében
 Florida, település Ohio államban
 Florida City, város Florida államban
 Florida Township, település Indiana államban
 Florida Township, Jefferson Township település korábbi neve Michigan államban, Hillsdale megyében
 Florida Township, település Minnesota állmban
 Lake Florida, tó Minnesota államban
 Argentína
 Florida, metróállomás Buenos Airesben
 Florida Este, város Nagy Buenos Aires területén
 Florida Oeste, város Nagy Buenos Aires területén
 Bolívia
 Florida tartomány, tartomány Santa Cruz megyében
 Brazília
 Flórida, község São Paulo államban
 Flórida község Paraná államban
 Chile
 Florida, város és körzet Concepción tartományban
 La Florida, körzet Santiago tartományban
 Dél-afrikai Köztársaság
 Florida, település Gauteng tartományban
 Honduras
 Florida, község Copán megyében
 Kolumbia
 Florida, város és község Valle del Cauca megyében
 Kuba
 Florida, város Camagüey tartományban
 Peru
 Florida kerület, kerület Bongará tartományban
 Puerto Rico
 Florida, község
 Salamon-szigetek
 Florida-szigetek, a Nggela-szigetek korábbi neve
 Spanyolország
 Florida, metróállomás Barcelonában
 Uruguay
 Florida, város Florida megye székhelye
 Florida megye, a 19 megye egyike Uruguayban